Au boulot... Jerry ! () est un film américain réalisé par Jerry Lewis, sorti en 1980.

Fiche technique 

 Titre : Au boulot... Jerry  ! 
 Titre original : Hardly working
 Réalisation : Jerry Lewis
 Scénario : Jerry Lewis et Michael Janover 
 Musique : Morton Stevens
 Directeur de la photographie : James Pergola
 Montage : Michael Luciano
 Société de production : 20th Century Fox
 Producteurs : Igo Kantor et James J. McNamara
 Pays d'origine : États-Unis
 Box-office en France :  entrées
 Langue : anglais
 Format : Couleurs
 Genre : Comédie
 Durée : 1h31
 Date de sortie : 1980

Distribution 
 Jerry Lewis ( : Serge Sauvion) : Bo Hooper
 Billy Barty : Sammy 
 Roger C. Carmel : Robert Trent 
 Steve Franken : Steve Torres
 Deanna Lund ( : Perrette Pradier) : Millie 
 Buddy Lester : Claude Reed 
 Susan Oliver : Claire Trent
 Leonard Stone : Ted Mitchell

Autour du film

À noter 
  Au boulot... Jerry ! a été tourné en 1979 mais c'est seulement en 1981 qu'il sortit sur les écrans américains. Ce retard était dû à de mauvais montages financiers.

Liens externes 

Film américain sorti en 1980
Comédie américaine